Управление рисками на рабочем месте по COVID-19 — применение методологий безопасности и гигиены труда в отношении средств контроля опасности для предотвращения COVID-19. Надлежащий контроль опасностей на рабочем месте, зависит от рабочего места и рабочего задания, и основан на оценке рисков источников влияния, серьёзности вызова заболеваний в коллективе и факторов риска отдельных работников, которые могут быть уязвимыми для заражения COVID-19.

По данным Управления по охране труда США (OSHA), рабочие места с низким уровнем риска, имеют наименьшие профессиональные контакты с общественностью и другими сотрудниками, для которых рекомендуются основные меры профилактики инфицирования, в том числе мытьё рук, поощрение работников оставаться дома, если они больны, дыхательный этикет и поддержание тщательной очистки и дезинфекции рабочей среды.

К работам со средним риском воздействия относятся те, которые требуют частого или близкого контакта с людьми, которым не известно или они не подозревают о наличии COVID-19, но они могут быть инфицированы через длительную передачу в обществе или международные путешествия. Сюда входят работники, взаимодействующих с широкой общественностью, например, в школах, рабочих средах с высокой плотностью и некоторых розничных предприятиях с большими объёмами торговли. В зависимости от сектора, существуют определённые рекомендованные процедуры защиты работников и случайных лиц, если присутствует человек с COVID-19.

OSHA считает, что работники здравоохранения и моргов, которые сталкиваются с больным или подозреваемым на заражение COVID-19 лицом, имеют высокий риск воздействия, повышающийся до очень высокого уровня, если медицинские работники выполняют аэрозольные процедуры, или собирают или обрабатывают анализы взятые у больного или подозреваемого лица с COVID-19. Меры безопасности для этих работников предусматривают инженерные средства контроля, такие как помещения с вентиляцией отрицательного давления, и средства личной защиты, соответствующие рабочему заданию.

Планирование и оценка риска 
Вспышки COVID-19 могут иметь несколько последствий для рабочих мест. Работники могут отсутствовать на работе из-за того, что они болеют, нуждаются в уходе за другими или из-за опасения возможного заражения. Модели торговли могут меняться, как с точки зрения того, какие товары нужны, так и способов приобретения этих товаров (например, покупки не в пиковые часы или путем доставки по адресу). Наконец, перевозки товаров из географических районов, которые сильно пострадали от COVID-19 могут быть прерваны.

План обеспечения готовности к инфекционным заболеваниям и мер может быть использован для руководства защитными действиями. Планы касаются уровней риска, связанных с различными рабочими местами и рабочими задачами, в том числе источников влияния, факторов риска, возникающих дома или в условиях общественного пространства, и факторы риска отдельных работников, такие как преклонный возраст или хронические заболевания. Они также определяют контроль, необходимый для устранения этих рисков, и планы на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате вспышек. Планы обеспечения готовности и реагирования на инфекционные заболевания могут быть подчинены национальным или межнациональным рекомендациям. Задачами для реагирования на вспышку являются снижение уровня передачи инфекции среди персонала, защита людей, которые подвергаются большему риску возникновения неблагоприятных осложнений для здоровья, поддержание деловых операций и уменьшение неблагоприятных последствий для других субъектов хозяйствования в их цепочках поставок. Тяжесть заболевания в сообществе, в котором расположен бизнес, влияет на принимаемые меры реагирования.

Защита от опасности 

Иерархия средств контроля опасностей — это структура, которая широко применяется в области охраны труда, для группировки средств контроля опасностей по эффективности. Там, где опасность COVID-19 не удается устранить, наиболее эффективными средствами контроля, является инженерный контроль, затем административный контроль и наконец, средства личной защиты. Инженерный контроль предусматривает изолирование работников от опасностей, связанных с работой, не полагаясь на поведение работников, и может быть наиболее экономичным решением. Административный контроль — это изменения в рабочей политике или процедурах, которые требуют действия работника или работодателя. Средства личной защиты (СЛЗ) считаются менее эффективными, чем инженерный и административный контроль, но могут помочь предотвратить некоторые угрозам. Все типы СЛЗ должны выбираться с учётом: опасности для работника, надлежащим образом установленного (например, респираторы) последовательного и правильного ношения; регулярной проверки; замены при необходимости очистки, хранения или утилизация во избежание дальнейшего загрязнения.

Все рабочие места 
Часто рабочие места — обстановки, в которых группы проводят много часов в помещении. Это условия, которые могут способствовать передаче заболевания, но также и контролировать его с помощью практик и политик на рабочем месте. Определение отраслей или конкретных рабочих мест, которые имеют наибольшую потенциальную подверженность конкретному риску, может помочь в разработке мероприятий по контролю или предотвращению распространения таких заболеваний, как COVID-19.

По данным OSHA, рабочие места с более низким уровнем риска имеют минимальный профессиональный контакт с общественностью и другими сотрудниками. Основные меры профилактики инфекций, рекомендуемые для всех рабочих мест, включают частое и тщательное мытьё рук, призывание работникам оставаться дома по болезни, респираторный этикет, включающий прикрытие кашля и чихания, предоставление салфеток и корзин для мусора, подготовку к удалённой работе или, по возможности, сменной работе, запрет на использование чужих вещей, а также поддержание регулярной чистки и дезинфекции рабочей среды. Оперативная идентификация и изоляция потенциально заразных людей является важным шагом в защите работников, клиентов, посетителей и других лиц на рабочем месте. Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют, чтобы сотрудники с симптомами острого респираторного заболевания оставались дома до тех пор, пока у них не будет жара, признаков лихорадки и любых других симптомов на протяжении 24 часов без использования жаропонижающих или других лекарств, изменяющих симптомы, а также того, что политика отпусков по болезни является гибкой, позволяет работникам оставаться дома, чтобы ухаживать за больным членом семьи, и что сотрудники знают об этой политике.

Существуют также , возникающие в результате беспокойства или стресса, вызванного опасениями по поводу заражения COVID-19, болезнью или смертью родственника или друга, изменениями в рабочих режимах, а также финансовыми или межличностными трудностями, возникающими в результате пандемии. Меры социального дистанцирования могут предотвратить типичные защитные механизмы, такие как личное пространство или разделение проблем с другими. Контроль за этими рисками включает в себя менеджеров, проверяющих работников, чтобы спросить, как они, облегчая взаимодействие с работниками, и формальные услуги для помощи работникам, коучинг или гигиены труда.

Рабочие места с высоким риском 
OSHA считает, что некоторые медицинские работники и работники моргов находятся под высоким или очень высоким уровнем риска инфицирования. Работы с высоким уровнем риска инфицирования включают работников сферы здравоохранения, поддержки, лаборатории и медицинского транспорта, которые знакомы с известными или подозреваемыми пациентами с COVID-19. Они подпадают под очень высокий риск инфицирования, когда выполняют генерирующие аэрозоль процедуры или собирают или обрабатывают образцы от известных или подозреваемых пациентов с COVID-19. Аэрозоль-генерирующие процедуры включают интубацию, процедуры индукции кашля, бронхоскопию, некоторые стоматологические процедуры и экзамены, или инвазивный сбор образцов. Работы в морге с высоким риском воздействия включают работников, занимающихся подготовкой тел людей, которые знали или подозревали случаи заболевания COVID-19 в момент их смерти; они подвергаются очень высокому риску воздействия, если проводят вскрытие.

ВОЗ не рекомендует комбинезоны, поскольку COVID-19 является респираторным заболеванием и не передаётся через телесные жидкости. Для персонала, осуществляющего скрининг на входах, ВОЗ рекомендует только хирургическую маску. Тем, кто собирает образцы из дыхательных путей пациентов, и ухаживают за ними, или перевозят больных с COVID-19 без каких-либо аэрозольных процедур, ВОЗ рекомендует хирургическую маску, защитные очки или лицевой щит, халат и перчатки. Если проводится процедура с образованием аэрозоля, хирургическую маску заменяют респиратором N95 (США), FFP2 (Европейский Союз) или KN95 (КНР). Поскольку глобальное предложение средств личной защиты (СЛЗ) ограничено, ВОЗ советует уменьшить до минимума потребность в СЛЗ с помощью: телемедицины, физических барьеров, таких как прозрачные окна (перегородки) у входа в комнату с пациентом COVID-19 для тех, кто участвует в непосредственном уходе; использование только необходимых СЛЗ для конкретной задачи; продолжение использования одного и того же респиратора, не снимая его при уходе за несколькими пациентами с одинаковым диагнозом; мониторинга и координации хода поставки СЛЗ; и отказа от использования респираторов для бессимптомных лиц.

См. также 
 Медицинская маска
 Респиратор
 Фильтры респираторов
 Помещение отрицательного давления

Примечания

Ссылки 
 https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
 https://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/14482/COVID-19-022020.pdf
 https://www.who.int/ru/health-topics/coronavirus/coronavirus 

Пандемия COVID-19
Страницы с непроверенными переводами
Охрана труда